Гумьель-де-Исан () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Занимает площадь 75,54 км². Население — 636 человек (на 2010 год).

Фото

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Gumiel de Izán 

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса